Jonas Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Jonas Jonsson (Sportschütze) (1903–1996), schwedischer Sportschütze
 Jonas Jonsson (Segler) (1873–1926), schwedischer Segler